

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Somers – città della Contea di Tolland, Connecticut
 Somers – città della Contea di Calhoun, Iowa
 Somers – census-designated place della Contea di Flathead, Montana
 Somers – città della Contea di Westchester, New York
 Somers – città della Contea di Kenosha, Wisconsin

Navi
classe Somers – cacciatorpediniere  dell'United States Navy, varate nel 1937-38